El Pop 100 Airplay es una lista musical creada en el 2005 y editada semanalmente por Billboard en los Estados Unidos. Este mide la radiodifusión de un tema en las emisoras de radio, y es uno de los tres componentes de la lista, junto con el Hot 100 Singles Sales y el Hot Digital Songs, que determinan el posicionamiento de un sencillo en la lista Pop 100.

El Pop 100 Airplay es erróneamente confundido con el Top 40 Mainstream. El Top 40 Mainstream (o Pop Songs) y el Pop 100 Airplay miden el airplay en las emisoras de radio convencionales orientadas a la música pop, pero el Pop 100 Airplay (como el Hot 100 Airplay) miden el airplay basándose en impresiones estadísticas de la audiencia, mientras que el Top 40 Mainstream usa el número de detecciones totales. El Pop 100 Airplay reemplazó a la lista ya extinta Top 40 Tracks.

Listas musicales de Billboard
Listas musicales